Альпи́йская балла́да — название ряда художественных произведений.

 «Альпийская баллада» — повесть Василя Быкова.
 «Альпийская баллада» — советский чёрно-белый художественный фильм 1965 года, поставленный режиссёром Б. Степановым по одноимённой повести.
 «Альпийская баллада» — балет 1967 года, поставленный по одноимённой повести.